Петроглифы на реке Ориноко — петроглифы в Венесуэле. Расположены в двух местах: недалеко от города Седеньо в штате Боливар и в штате Амасонас.

Близ Седеньо петроглифы были обнаружены Александром фон Гумбольдтом на левом берегу Ориноко. Они вырезаны в гранитах и гнейсах. Впоследствии рядом было обнаружено большое количество древних наскальных отпечатков.

Петроглифы в Амазонасе находятся в муниципалитете Атурес, их обнаружили в 2017 году.

Река Ориноко протекает на 2150 км около бразильской границы на юге и до дельты на северо-востоке Венесуэлы. В дельте находится множество островов, на которых в домах на сваях живут племена «япао» (люди каноэ). Экскурсии в большинстве случаев проходят на моторных лодках.

Примечания

Литература 
 Bendrat, TA (1912) «Открытие некоторых новых петроглифов вблизи Caicara на Ориноко» В американском журнале по археологии 16 (4): р. 518—523, р. 518—519
 J De Abate (1973). A Key to the Interpretation of the Petroglyphs of the Orinoco

Археологические объекты Венесуэлы
Петроглифы Южной Америки